Helmet (band), een Amerikaanse muziekgroep
 Helmet (wijk), een wijk in de Belgische gemeente Schaarbeek
 Helmet (tramhalte), een tramhalte in Brussel
 Het Engels woord voor helm (doorverwijspagina)